Smolići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Višnjan, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 38 stanovnika te 14 obiteljskih kućanstava.
Prema popoisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 34 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji